Akcesja (bibliotekoznawstwo)
 Akcesja (prawo międzynarodowe)